Dvořákovy sady je pojmenování pro několik parků v těchto místech:

 Dvořákovy sady (Cheb) - v Chebu
 Dvořákovy sady (Karlovy Vary) – v centru města na okraji lázeňské části při břehu řeky Teplé
 Dvořákovy sady (Kladno) - v Kladně
 Dvořákovy sady (Krnov) - v Krnově
 Dvořákovy sady (Opava) - v Opavě
 Dvořákovy sady (Šumperk) - v Šumperku